Der Polestar 2 ist ein Mittelklasse-Elektroauto des schwedischen Automobilherstellers Polestar, der seit seinem Börsengang am 24. Juni 2022 zu 48,3 Prozent der Volvo Car Corporation und zu etwa 39 Prozent der Zhejiang Geely Holding gehört. Der Polestar 2 wurde am 27. Februar 2019 vorgestellt. Die ersten Auslieferungen an Kunden fanden im Juli 2020 statt. Am 22. November 2022 verkündete Polestar, dass die Marke von 100.000 produzierten Einheiten des Polestar 2 nach zweieinhalb Jahren erreicht wurde. Im Jahr 2022 wurden weltweit 51.500 Einheiten ausgeliefert.

Details 

Der Wagen wird seit März 2020 in Luqiao (VR China) gefertigt.

Zum Marktstart wurde nur die „Launch Edition“ angeboten, die über einen Allradantrieb („Dual Motor“) mit 300 kW Spitzenleistung und eine sehr umfangreiche Ausstattung verfügte. Der Listenpreis in Deutschland lag bei 57.900 €.

Seit April 2021 kann man das Modelljahr 2022 bestellen, welches ab Oktober 2021 ausgeliefert wurde. Hier sind zusätzlich auch Varianten mit Frontantrieb und/oder kleinerem Akku sowie geringerer Basisausstattung zu Preisen ab 41.930 € verfügbar.

Seit November 2021 steht Besitzern eines Polestar 2 mit zwei Elektromotoren ein kostenpflichtiges Performance-Software-Upgrade zur Verfügung. Die Spitzenleistung der E-Motoren steigt dadurch von 300 kW (408 PS) auf 350 kW (476 PS) und das Drehmoment von 660 auf 680 Nm. Die Beschleunigung von null auf 100 km/h erfolgt in 4,4 Sekunden. Das Performance-Software-Upgrade wird über ein Over-the-Air-Update auf das Fahrzeug gespielt.

Im Juni 2022 präsentierte Polestar das weltweit auf 270 Exemplare limitierte Sondermodell BST Edition 270. Bei ihm ist das Performance-Software-Upgrade serienmäßig verbaut, außerdem hat es ein optimiertes Fahrwerk.

Eine überarbeitete Version der Baureihe wurde im Januar 2023 vorgestellt. Fortan hat der Polestar 2 serienmäßig Hinter- statt Vorderradantrieb.

Eine Bestellung ist nur online möglich. In einigen großen Städten gibt es Showrooms („Polestar Spaces“), in denen das Auto besichtigt und zu Probefahrten geliehen werden kann. Der erste Showroom in Deutschland ist im August 2020 in Düsseldorf eröffnet worden. Weltweit sind 50 Spaces geplant.

Er ist das erste Fahrzeug weltweit, dessen Infotainmentsystem auf dem Betriebssystem Android Automotive basiert.

Das in zwei Stufen zuschaltbare One-Pedal-Drive-System ermöglicht es, dass nachdem der Fuß vom Gaspedal genommen wurde, das Fahrzeug bis zum Stillstand verlangsamt.

Sicherheit und Umwelt 
Anfang 2021 wurde der Polestar 2 vom Euro NCAP auf die Fahrzeugsicherheit getestet. Er erhielt fünf von fünf möglichen Sternen.

Polestar hat für den Polestar 2 im September 2020 eine umfangreiche Lebenszyklusanalyse des CO₂-Fußabdrucks des Polestar 2 veröffentlicht und dabei auch die verwendete Methodik dokumentiert. Gleichzeitig rief Polestar die Automobilindustrie zu mehr Transparenz bei den Umweltauswirkungen ihrer Produkte auf.

Technische Daten

Zulassungszahlen in Deutschland 
Seit dem Marktstart 2020 bis einschließlich Dezember 2022 sind in der Bundesrepublik Deutschland 10.613 Polestar 2 neu zugelassen worden. Mit 6.984 Einheiten war 2022 das erfolgreichste Verkaufsjahr.

Einzelnachweise

Weblinks 

 Polestar-Website

Elektroautomodell
Limousine